Салах — мужское имя арабского происхождения, этимология связана со словом «благочестие».

 Салах, Ахмед (род. 1956) — джибутийский бегун.
 Салах, Тауфик (1926—2013) — египетский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Ахмед Бен Салах (1926—2020) — тунисский политический деятель.
 Ибрагим Салах (род. 1987) — египетский футболист.
 Мохаммед Салах (род. 1992) — египетский футболист.
 Джадид, Салах (1926—1993) — сирийский государственный деятель.
 Абд ас-Сабур, Салах (1931—1981) — египетский поэт, драматург и литературный критик.
 Абу Сейф, Салах (1915—1996) — египетский режиссёр.
 Иссу, Салах (род. 1972) — марокканский легкоатлет.

 Салах Шабати — комедия израильского режиссёра Эфраима Кишона 1964 года.

См. также 
 Салахуддин
 Салих (значения)
 Салех

Арабские имена